Sandun bezeichnet:

 Sandun (Guérande), Ort in Frankreich
 Sandun (Ruyang) (三屯镇), Großgemeinde im Kreis Ruyang in der chinesischen Provinz Henan
 Sandun (Suzhou) (三墩镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Suzhou in der chinesischen Provinz Gansu
 Sandun (Xihu) (三墩镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xihu in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Sandun (Pingjiang) (三墩乡), Gemeinde im Kreis Pingjiang in der chinesischen Provinz Hunan
 Sandun (Zuoyun) (三屯乡), Gemeinde im Kreis Zuoyun in der chinesischen Provinz Shanxi
 Sandun (Xuanhan) (三墩土家族乡), Nationalitätengemeinde der Tujia im Kreis Xuanhan in der chinesischen Provinz Sichuan